As (jornal) — jornal esportivo espanhol
Asse — em latim: as; moeda romana cujo

Toponímia 
As (Bélgica) — município da província de Limburgo
Ås (Noruega) — condado de Akershus
Aš — cidade checa

Siglas e códigos 
Clima tropical de savana — correspondente às categorias "Aw" e "As" de classificação climática de Köppen-Geiger
Alaska Airlines — cujo código IATA é AS
Samoa Americana — cujo código ISO 3166 é AS
Língua assamesa — cujo código ISO 639-1 é AS
Arsênio — cujo símbolo químico é As
Handbook of Mathematical Functions — manual de referência de matemática conhecido pela sigla AS
Adult Swim —  canal de TV por assinatura
Oakland Athletics — ou Oakland A's; equipa de beisebol americana
Academia Sinica — academia nacional de Taiwan
Associazione Sportiva Roma — ou AS Roma; clube desportivo italiano

Informática 
ActionScript — linguagem de script orientada a objetos
Sistema autônomo (Internet)
.as — código TLD (ccTLD) na Internet para a Samoa Americana

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos